Sankt Pauls Sogn henviser til flere artikler:
 Sankt Pauls Sogn (Aarhus Kommune) – et sogn i Aarhus Kommune og i Århus Dom-Samsø-Tunø Provsti
 Sankt Pauls Sogn (Københavns Kommune) – et sogn i Københavns Kommune og i Holmens Provsti
 Sankt Povls Sogn – et sogn i Korsør, Slagelse Kommune og i Slagelse Provsti